Комитет грамотности — в Российской империи частные учреждения, ставившие своей целью содействие в теории и на практике начальному народному образованию:

 Московский комитет грамотности (1845)
 Санкт-Петербургский комитет грамотности (1861)

Образование в Российской империи